Karpis:

 Alvin Karpis, kanadisch-US-amerikanischer Krimineller, Sohn einer aus Litauen stammenden Familie
 UAB Karpis, Unternehmensgruppe in Litauen